Jesper Ødegaard (ur. 2 sierpnia 1998) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Gausdal Skilag. Drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów z 2018. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
11 grudnia 2014 w Notodden zadebiutował w FIS Cup, zajmując 16. miejsce. Wystartował w zawodach Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2015. Zawody indywidualne ukończył na 4. pozycji, był również 5. w drużynie męskiej i 4. w zespole mieszanym. W lutym 2016 w Zakopanem zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując miejsca w piątej dziesiątce. Pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobył w ramach letniej edycji cyklu we wrześniu 2016 w Lillehammer, zajmując 21. lokatę. W latach 2016–2018 trzykrotnie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. Najlepsze wyniki osiągnął w ostatnim starcie, gdzie zdobył brązowy medal w drużynowym konkursie męskim, a indywidualnie zajął 17. pozycję. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił 15 grudnia 2018, zajmując 24. miejsce w zawodach FIS Cupu w Notodden.

Na Letnich Mistrzostwach Norwegii 2016 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym. Reprezentował w nim okręg Oppland.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Ødegaarda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Ødegaarda na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998